Gurung peut désigner :
 les Gurung, une population du Népal
 le gurung, la langue du peuple Gurung, au Népal

Paronyme 

 Bhim Gurung (1981-), un traileur népalais
 Dev Gurung, un homme politique népalais
 Kiran Gurung, un homme politique népalais
 Lachhiman Gurung (1917-2010), Gurkha népalo-britannique.